Luisa de Dinamarca y de Noruega (Copenhague, 19 de octubre de 1726-Hildburghausen, 8 de agosto de 1756) fue una princesa danesa, la hija menor del rey CristiánVI de Dinamarca y de su esposa, Sofía Magdalena de Brandeburgo-Kulmbach. Tras su matrimonio con Ernesto Federico III de Sajonia-Hildburghausen, se convirtió en duquesa de Sajonia-Hildburghausen.

Biografía 

Luisa fue descrita por diplomáticos extranjeros como una persona animada, que no encajaba bien en la corte estricta y religiosa de sus padres. Ella y sus padres no se llevaban bien debido a sus diferentes personalidades. A Luisa le disgustaban los protocolos estrictos de la corte; su padre renegó sobre su "naturaleza rebelde" en una carta a su amigo, el conde Christian Günther Stolberg. Luisa ha tenido un papel importante en el delicado asunto diplomático que tomó lugar a finales del reinado de Cristián VI.

Escándalo y matrimonio 
Inicialmente hubo intenciones de casar a Luisa con el hijo menor de Jorge II de Gran Bretaña, el duque de Cumberland, pero este plan fue abandonado tras el intento de Cristián VI en convertir a su hija en reina de Suecia durante la elección del heredero al trono sueco en 1742-43, a través de un compromiso con el príncipe de Zweibrücken-Birkenfeld, el candidato de Francia, o con el príncipe de Mecklemburgo, quien era también considerado como una opción adecuada. Sin embargo, ninguno de estos planes se llevaron a cabo debido a la tensión entre el reino de Dinamarca y Noruega con Suecia. El candidato de Holstein-Gottorp, Adolfo Federico, fue electo rey de Suecia en 1743 por el riksdag. Un matrimonio entre Luisa y Adolfo Federico hubiera dado lugar a una alianza entre los dos reinos, pero no se materializó ya que Cristián VI no estaba dispuesto a ver su hija casada con un príncipe de Holstein-Gottorp.

Durante el reinado de su hermano, Federico V, en 1749, Luisa tuvo un amorío —y posiblemente un hijo— con un valet de chambre de la noble familia danesa Ahlefeldt, quien más tarde sería encarcelado por su audacia en la fortaleza de Munkholm. Más tarde ese año, Luisa contrajo matrimonio precipitadamente con Ernesto Federico III de Sajonia-Hildburghausen, con una cuantiosa dote para acelerar la boda y calmar el escándalo. Se casaron en el palacio de Hirschholm, al norte de Copenhague, el 1 de octubre de 1749.

Duquesa de Sajonia-Hildburghausen 
Como duquesa de Sajonia-Hildburghausen, la corte de Luisa fue conocida por sus protocolos formales, grandes costos y numerosas fiestas; ella fue descrita como orgullosa y con "gastos extravagantes", divirtiéndose con obras de ballet, fiestas de máscaras, bailes, la caza y el juego, conduciendo por las calles en carruaje (o, en invierno, en trineo) hecho de oro y plata.

En diciembre de 1755, Luisa dio a luz a una hija que falleció al mes de nacer: Federica Sofía Juliana Carolina (5 de diciembre de 1755-10 de enero de 1756). 

Luisa falleció el 8 de agosto de 1756, a los 29 años, en Hildburghausen.

Ancestros

Referencias 

 
 
 Heinrich Ferdinand Schoeppl: Dado Herzoge von Sachsen-Altenburg. Bozen 1917, Neudruck Altenburg 1992
 Rudolf Armin Humano: Chronik der Stadt Hildburghausen Hildburghausen 1886

Casa de Sajonia-Hildburghausen
Princesas de Dinamarca del siglo XVIII (casa de Oldemburgo)
Duquesas consortes de la casa de Oldemburgo

Fallecidas por parto